Hornsbergs villastad kan syfta på:

 Hornsbergs villastad, Frösön – ett bostadsområde på Frösön i Östersund
 Hornsbergs villastad, Stockholm –  ett stadsbyggnadsprojekt i Hornsberg på nordvästra Kungsholmen i Stockholm